Pachuquilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pachuquilla, Hidalgo, ort, Mineral de la Reforma, 
 Pachuquilla, delstaten Mexiko, ort, Malinalco, 
 Pachuquilla, Veracruz, ort, Puente Nacional, 
 Pachuquilla, Puebla, ort, Aquixtla,